

Patronyme 

 Alice Pagani (née en 1988), actrice italienne ;
 Angelo Pagani (1988-), coureur cycliste italien ;
 Dominique Pagani (1945-), philosophe et musicologue français ;
 Emiliano Pagani (1969-), auteur de bande dessinée italien ;
 Enrico Pagani (1929-1998), joueur de basket-ball italien ;
 Federico Pagani (1985-), cycliste argentin ;
 Giovanni Pagani (v. 1465-après 1544), peintre italien ;
 Gregorio Pagani (1558-1605), peintre italien ;
 Herbert Pagani (1944-1988), chanteur italien ;
 Horacio Pagani (1948-), journaliste argentin ;
 Horacio Pagani (1955-), constructeur automobile ;
 Lattanzio Pagani (v. 1520-1582),  peintre italien ;
 Marcelo Pagani (1941-), joueur de football argentin ;
 Mauro Pagani (1946-), multi-instrumentiste et compositeur italien ;
 Nello Pagani (1911-2003), pilote moto et auto italien ;
 Paolo Pagani (1661-1716), peintre italien ;
 Pura Pagani (1914-2001), religieuse catholique italienne ;
 Rémy Pagani (1954-), homme politique suisse.
 Vincenzo Pagani (v. 1490-1568), peintre italien.

Entreprise 
 Pagani Automobili S.p.A. est un constructeur italien de voitures de sport.

Toponyme 

 Pagani, ville italienne de la province de Salerne, dans la région de la Campanie.
 Dans l'Antiquité, les Pagani désignaient les habitants des quartiers de la ville de Rome qui étaient demeurés longtemps en dehors de l'Urbs primitive.